Nazwa biblijna:
 Nebo – biblijna góra nad Morzem Martwym w Jordanii
 Nebo – starożytne biblijne miasteczko, dzisiaj stanowisko archeologiczne Khirbet el-Mukhayyet w Jordanii
 Nebo – w mitologii babilońskiej syn boga Marduka
Nazwy rodzaju, rzędu lub gatunku roślin czy zwierząt:
 Nebo – rodzaj skorpiona z rodziny Scorpionidae
Miejscowości w Australii:
 Nebo – miasto w stanie Queensland
Miejscowości w USA:
 Nebo – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Pike
 Nebo – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Hopkins
Gminy w USA:
 Nebo (ang. Nebo Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie McDowell
 Nebo (ang. Nebo Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Bowman

Inne:
 Nebo – typ rosyjskiego radaru wojskowego
 Nebo – utwór chorwackiej piosenkarki Niny Badrić